Tomaševec je lahko:
 Tomaševec Biškupečki (Hrvaška)
 Tomaševec, Sveti Ivan Zelina (Hrvaška)
 Tomaševec, Klanjec (Hrvaška)